Antiradarsneeuw, de Engelse benaming
 Chaff (algoritme), een algoritme voor het vervulbaarheidsprobleem van logische formules in conjunctieve normaalvorm